

Astronomia 
 Hesperia (Wenus, Gwiazda Wieczorna, Hesperos) – planeta Wenus widoczna nad horyzontem po zachodzie Słońca
 Hesperia – planetoida o numerze katalogowym 69
 Hesperia Planum – równina na Marsie

Geografia 
 Hesperia – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie San Bernardino, w USA
 Hesperia – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Newaygo, w USA
 Hesperia – w starożytności kraje położone na zachodzie (dla Greków – Italia, dla Rzymian – Hiszpania)

Mitologia 
 Hesperia – w mitologii greckiej jedna z nimf, córka Kebrena

Zobacz też 
 Amyciaea hesperia – gatunek pajęczaka z rodziny ukośnikowatych
 Aphaenogaster hesperia – gatunek owada z rodziny mrówkowatych
 Hesperos – strona ujednoznaczniająca
 Hesperus – strona ujednoznaczniająca